

1 августа

2 августа 
 Василисин, Сергей Дмитриевич (31), участник Великой Отечественной войны, политрук роты 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Северного фронта. Герой Советского Союза, дата указа от 16.01.1942 (посмертно). Погиб в бою
 Миклей, Геннадий Валерьевич (33),Герой Советского Союза
 Сивко, Иван Михайлович (20), морской пехотинец, краснофлотец, стрелок 2-го добровольческого отряда моряков Северного флота, рядовой. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.

3 августа 

 Акель, Фридрих (59), эстонский государственный деятель, дипломат, врач. Государственный старейшина Эстонии (1924), министр иностранных дел (1923—1924, 1926—1927, 1936—1938). Расстрелян органами НКВД.
 Алексеенко, Илья Прокофьевич, советский военачальник, генерал-майор танковых войск. Командующий 5-м механизированным корпусом Погиб от ран, полученных в бою
 Кульчицкий, Людвиг Станиславович (75), польский революционер, социолог и политический деятель.

4 августа 

 Бабич, Михай (57), венгерский поэт, писатель и переводчик. Умер от рака.
 Витте, Альфред (63), немецкий астролог, создатель Уранической астрологии, самоубийство.
 Груленко, Михаил Васильевич, советский партийный работник.
 Дейч, Лев Григорьевич (85), деятель российского и международного социалистического движения, один из лидеров меньшевизма.
 Качалов, Владимир Яковлевич (51), советский военачальник, командующий 28-й армией, генерал-лейтенант. Погиб в бою.
 Кокорин, Анатолий Александрович,Герой Советского Союза. 
 Любавин, Пётр Митрофанович, партийный деятель Советской Украины, бригадный комиссар. Погиб в бою или застрелился при угрозе плена.
 Савояров, Михаил Николаевич (64), российский автор-куплетист, композитор, поэт, мим-эксцентрик. Умер от разрыва сердца во время бомбёжки.

5 августа 
 Борисов, Александр Михайлович (24) — участник Великой Отечественной войны. Командир танка 2-го танкового батальона 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии 14-й армии Северного фронта. Старший сержант. Герой Советского Союза. умер от ран, полученных в бою.
 Зыбин, Семён Петрович (46) — советский военачальник, комбриг, командир 37-й стрелкового корпуса. Погиб в бою.
 Матиясевич, Михаил Степанович (63), российский и советский военачальник.
 Прудников, Алесь (31), белорусский советский поэт. Двоюродный брат писателя Павла Прудникова. Погиб в бою.
 Пшеницкий, Андрей (Анджей) Павлович (71), польский инженер-строитель, автор многочисленных мостов и других стальных конструкций, автор Дворцового моста в Санкт-Петербурге.
 Турунов, Иван Евдокимович (43), советский военачальник, в начальный период Великой Отечественной войны командир 169-й стрелковой дивизии, генерал-майор, погиб на фронте.

6 августа 
 Доний, Захар Афанасьевич (27) — участник Советско-финская войны, командир взвода связи 124-го гаубичного артиллерийского полка 7-й армии Северо-Западного фронта, старшина. Герой Советского Союза (1940). Погиб на фронте.
 Курбатов, Иван Петрович (22) — Герой Российской Федерации.
 Леонидов, Леонид Миронович(68), российский и советский актёр и режиссёр, артист Московского Художественного театра (с 1903 года), народный артист СССР (1936), доктор искусствоведения (1939).
 Шестопалов, Николай Михайлович (45), советский военачальник, генерал-майор танковых войск, командир 12-го механизированного корпуса, погиб от ран в плену

7 августа 
 
 Буш, Николай Адольфович (71), русский ботаник конца XIX — начала XX века, член-корреспондент Российской академии наук (с 1920)
 Муссолини, Бруно (23), второй сын Бенито Муссолини и Ракеле Муссолини, пилот ВВС, генеральный директор авиакомпании «Лати». Погиб в авиакатастрофе.
 Тагор, Рабиндранат (80), индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель, автор гимнов Индии и Бангладеш, лауреат Нобелевской премии по литературе (1913).

8 августа 
 Груленко, Михаил Васильевич (37) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Станиславского областного комитета КП(б) Украины (1939—1941), убит в бою.
 Крсманович, Бранко (25), югославский партизан, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в бою.
 Лабинский, Андрей Маркович (69), русский и советский оперный и камерный певец, лирико-драматический тенор. Заслуженный артист РСФСР. Погиб при бомбёжке.

9 августа 
 Крымов, Василий Петрович, советский военачальник, полковник, командир 44-й танковой дивизии 18-го механизированного корпуса. Умер от ран в немецком плену.
 Соловьёв, Иван Михайлович (47), священник, святой Русской православной церкви, умер в советском исправительно-трудовом лагере.

10 августа 
 Изенбек, Фёдор Артурович (50), живописец, график, полковник (1919). Умер в Брюсселе.

11 августа 
  (31), немецкий гребец, Чемпион летних Олимпийских игр в Берлине (1936). 
 Магон, Эрман Яковлевич (41) советский военачальник, генерал-майор, в начальный период Великой Отечественной войны командовал 45-м стрелковым корпусом. Погиб в бою.

12 августа 
 Фримен-Томас, Фримен, 1-й маркиз Уиллингдон (74), генерал-губернатор Канады (1926—1931), вице-король Индии (1931—1936)

13 августа 
 Барт, Соломон Веньяминович (56), русский поэт еврейского происхождения. Умер от истощения в варшавском гетто.
 Битюцкий, Пётр Семёнович (28) — политрук Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, военный комиссар эскадрильи 66-го штурмового авиаполка 15-й смешанной авиадивизии Юго-Западного фронта. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Блэктон, Джеймс Стюарт — англоамериканский режиссёр, кинопродюсер и один из основателей фирмы Vitagraph Погиб в автокатастрофе.

14 августа 
 
 Гломбиньский, Станислав (79), польский экономист, юрист, педагог, публицист, общественный и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши (1918). Умер в советской тюрьме.
 Кольбе, Максимилиан (47), католический польский священник-францисканец, погибший в Освенциме святой мученик, добровольно пошедший на смерть ради незнакомого ему человека.
 Магон, Эрман Яковлевич (41), советский военный деятель, Генерал-майор.
 Сабатье, Поль (86), французский химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1912 год.

15 августа 
 Александр Борисов (24),Герой Советского Союза.
 Дорофей Левченко (29), капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник боёв на озере Хасан и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Иван Никитин (26),Герой Советского Союза.
 Пап, Павле (27), югославский студент-медик еврейского происхождения, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии.

16 августа 
 Адомаускас, Людас (61), литовский политический деятель, председатель Народного Сейма Литовской Республики (1940), расстрелян.
 Булат, Андрей Андреевич (68), литовско-русский юрист, политический деятель, публицист, расстрелян нацистами

17 августа 
 Баталов, Фёдор Алексеевич (40), советский офицер, В годы Великой Отечественной войны — командир стрелкового батальона 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 21-й армии Западного фронта, капитан. Герой Советского Союза. Погиб в бою
  — французский актёр
 Паич, Винко (29), югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии Шпосмертно). Погиб от ран, полученных в бою в тюрьме усташей.
 Петровский, Леонид Григорьевич (44), советский военачальник, генерал-лейтенант, командир 63-го стрелкового корпуса 21-й армии. Погиб в бою.
 Соколов, Александр Дмитриевич (43), советский военачальник, комдив, участник Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войн, командир 16-го механизированного корпуса. Погиб в немецком плену.
 Эккерт, Фердинанд Фердинандович (76), чешско-российский валторнист, дирижёр, музыкальный педагог и композитор.

18 августа 
 Гавриил (Красновский) (55) — епископ Русской православной церкви, епископ Клинский, викарий Московской епархии. Расстрелян по приговору Запорожского областного суда. Реабилитирован посмертно.
 Чистяков, Владимир Иванович (50), советский военачальник, генерал-майор, командир 24-го механизированного корпуса, умер от ран в госпитале.

19 августа 
 Куница, Семён Андреевич (27) Герой Советского Союза.
 Лякин, Иван Петрович (29) Герой Советского Союза.
 Никонов, Евгений Александрович (20) моряк, матрос, Герой Советского Союза, (посмертно). Замучен немецкими оккупантами.
 Юсупов, Гайса Галиакберович (36 ) советский башкирский поэт и военный врач.

20 августа 
 Большаков, Никифор Григорьевич — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1940). Пропал без вести
 Бэрд, Джон, 1-й виконт Стоунхейвен (67) — британский государственный деятель, генерал-губернатор Австралии (1925-1931).
 Рафн, Герхард (50), датский скрипач.
 Сванидзе, Александр Семёнович, грузинский старый большевик и историк. расстрелян органами НКВД

21 августа 
 Ковац, Пётр Семёнович, старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно).
 Ходжа Нияз, единственный президент Восточно-Туркестанской Исламская республики (1933—1934). Убит в китайской тюрьме.

22 августа 
 Кротов, Борис Андреевич (43), командир 134 -го кавалерийского полка 28-й кавалерийской дивизии Резервной армии Южного фронта, майор. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб от полученных в бою ран.
 Кусонский, Павел Алексеевич (61) русский военный и политический деятель, генерал-лейтенант. Погиб в нацистском лагере.

23 августа 
 Али Назим (34), азербайджанский советский критик и литературовед. Репрессирован. Расстрелян органами НКВД. Реабилитирован посмертно.
 Хватов, Иван Александрович (20), Герой Советского Союза.

24 августа 
 Врунч, Франьо (31) — югославский словенский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии; расстреляна немецкими оккупантами.
 Слава Клавора (20), югославская словенская партизанка, Народный герой Югославии (посмертно). Расстреляна немецкими оккупантами.
 Панкратов, Александр Константинович (24), младший политрук танковой роты, Герой Советского Союза (посмертно), первым в истории закрыл своим телом вражеский пулемёт.
 Славко Шландер (31), югославский словенский партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии, расстреляна немецкими оккупантами.

25 августа

26 августа 
 Васильев, Александр Макарович (25), участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза (1940), младший лейтенант, погиб в бою.
 Стеженский, Леонид Васильевич (73), русский архитектор, мастер модерна
 Эшерих, Георг (71), германский политик, член «Земельного охотничьего совета», инспектор водного и лесного хозяйства, активист Баварской народной партии (БНП).
 Якоби, Пётр Николаевич (63), русский правовед и поэт. Репрессирован. Умер в заключении.

27 августа 
 Аояма, Мицуко (67), одна из первых японок, эмигрировавших в Европу, после того как стала женой австрийского дипломата Генриха фон Куденхове-Калерги.

28 августа 

 Бочкарёв, Владимир Борисович (32), советский дипломат, уполномоченный ЦК ВКП(б) и СНК СССР в Эстонской ССР. Погиб.
 Вдовенко, Иван Тимофеевич (20), советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Гомоненко, Никита Васильевич (27), лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Евдокимов, Иван Васильевич (54), русский писатель, искусствовед.
 Инге, Юрий Алексеевич (35), русский поэт и прозаик. Погиб на корабле «Валдемарас» во время перехода эскадры Краснознамённого Балтийского флота из Таллина в ленинградский морской порт Кронштадт.
 Алексей Кузнецов (40), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лауристин, Йоханнес Хансович (41), эстонский революционер, политик и писатель, советский государственный деятель. Первый председатель Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР (1940—1941). Подорвался на мине.
 Нгуен Ван Кы (29), вьетнамский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии Индокитая в 1938—1940 годах. Казнён французскими колониальными властями.
 Топольский, Виталий Тимофеевич (23), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ха Хюи Тап (35), вьетнамский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии Индокитая в 1936—1938 годах. Казнён французскими колониальными властями.

29 августа 
 Туган-Мирза-Барановский, Давид Иванович (60), офицер Русской императорской армии и Белого движения. Умер в Польше.

30 августа 
 Бабаев Хивали (39) — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
 Неретин, Василий Иванович, советский военачальник, генерал-майор (1940), командир 151-й стрелковой дивизии 1 формирования, командир 266-й стрелковой дивизии. Погиб на фронте
 Сеник, Емельян — Один из руководящих деятелей Организации украинских националистов. Убит при невыясненных обстоятельствах.
 Сциборский, Микола (44), украинский национальный деятель, один из руководителей Организации украинских националистов (с 1929), публицист и теоретик украинского национализма. Убит при невыясненных обстоятельствах.

31 августа 
 
 Геттнер, Альфред (82), немецкий географ, основной теоретик и основатель хорологической научной школы
 Цветаева, Марина Ивановна (48), русский поэт, прозаик, переводчик, один из крупнейших русских поэтов XX века; самоубийство.